Osoby o nazwisku Goodwin:
 Ginnifer Goodwin
 Hannibal Goodwin
 Marquise Goodwin
 Goodwin (Zagubieni) – fikcyjna postać z serialu
 Archie Goodwin – fikcyjna postać w powieściach autorstwa Rexa Stouta
Miejscowości w USA:
 Goodwin – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel
Gminy w USA:
 Goodwin (ang. Goodwin Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie St. Francis
 Goodwin (ang. Goodwin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Deuel